Alien Loves Predator (, сокращённо ALP) — вебкомикс автора Берни Хоу () по франшизе «Чужой против Хищника». По сути, комикс является пародией на вселенную, показывая заклятых врагов-пришельцев как лучших друзей, разговаривающих по-английски и живущих на Земле. Есть частичный русский перевод на Комикслейте

Первый выпуск ALP вышел в свет в 2004 году и издавался еженедельно, а в августе 2008 года Берни Хоу заявил, что теперь комикс будет обновляться нерегулярно. Но сейчас разрабатывается.

Персонажи и их окружение 

Центральными персонажами комикса являются двое инопланетян-соседей по комнате, проживающих в наши дни в Нью-Йорке: Чужой Эйб (упоминается его полное имя — Эбрахам Эльен) и Хищник по имени Престон (или же просто Прес). Начальные буквы имён аналогичны начальным буквам названий рас по английски (Abe — Alien, Pres — Predator). Оба персонажа фактически противоположны по характеру: Эйб очень активен и экспрессивен, по темпераменту больше напоминает подростка, Прес же, наоборот, почти всегда спокоен и серьёзен, частенько учит Эйба. В комиксе несколько раз показана сцена, неплохо характеризующая их обоих: Эйб вбегает в комнату, а Прес сидит на диване и читает газету. В общем-то, привычки, стиль речи пришельцев не отличаются от человеческих, так же, как и все остальные люди, эти персонажи общаются, ходят по городу и выполняют домашнюю работу.

Помимо них, в комиксе можно встретить других героев. Например, Коринну, по её собственным словам, обладающую даром провидения. Коринна познакомилась с Престоном на приёме у окулиста и с тех пор фактически стала его девушкой. Потом, правда, её «отбивает» Билл Клинтон, отчего Прес страшно переживает. Кроме Коринны, присутствуют такие персонажи, как Королева Чужих, мать Эйба, парочка его младших братьев-Чужиков и другие герои.

Несмотря на то, что ни один герой-инопланетянин не скрывает своего облика, люди остаются равнодушными либо просто не догадываются, что пришельцы живут среди них. Так, при попытках Эйба познакомиться с девушкой только до четвёртой или пятой из них доходит, что у него есть хвост. В одном из выпусков новостей упоминается, что, оказывается, в человеческом обществе проживают около 12 миллионов представителей внеземных рас. В другом выпуске при упоминании Эйба о нём говорят как о темнокожем молодом человеке.

Стиль и юмор 

Стиль ALP — фотоколлаж с участием реальных фотографий фигурок (action figure), в некоторых местах с участием фото города. Несколько страниц комикса отрисованы с использованием разных стилей. Рецензент заявил, что ALP «устанавливает планку для этого художественного стиля».

Весь комикс пронизан юмором, где-то абсурдным, где-то почти сюрреалистическим и нелогичным, кое-где даже пошловатым. При этом встречаются элементы информации по самой вселенной Aliens versus Predator, нередко также представленные с юмором. Например, охваченный ревностью по поводу покинувшей его Коринны Прес решает проследить за ней и её новым поклонником. Он становится невидимым, но вот беда, страшный окулист обнаружил у бедняги астигматизм и прописал ему очки. Так, сам Прес невидимым стал, а очки нет…

Признание 

ALP был финалистом WCCA (Web Cartoonists' Choice Award) как лучший фотографический комикс в 2008 году. Берни Хоу был гостем на MOCCA, ICON и конвенции комиксов UberCon. ALP также получил положительные отзывы в мартовском и апрельском выпусках журнала Creative Screenwriting в 2005 году, февральском выпуске Stuff в 2006 году и в апрельском выпуске Comic Buyer’s Guide в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт комикса
 ALP review at Sequential Tart
 Mind Pollution interview with Bernie Hou about ALP and his other works
 Fleen essay about ALP
 The Official ALP online store, courtesy of Topatoco

Чужой против Хищника
Комиксы 2004 года
Веб-комиксы
Комиксы об инопланетянах